Великолукская государственная сельскохозяйственная академия — вуз в городе Великие Луки Псковской области.

Общие сведения 
Федеральное государственное образовательное учреждение высшего образования «Великолукская государственная сельскохозяйственная академия» было создано 4 декабря 1957 года сначала как Великолукский сельскохозяйственный институт, а затем в 1995 году получило свой нынешний статус.

В структуре академии функционируют 4 факультета, 12 кафедр, 4 научно-исследовательские лаборатории, 18 компьютерных классов, аспирантура по 16 специальностям, центр непрерывного образования, опытное поле, научная библиотека, информационно-консультационный центр, редакционно-издательский отдел, учебный парк машин, здравпункт, база отдыха и др.

В ноябре 2010 года завершено строительство нового учебно-лабораторного корпуса общей площадью 9898 м2, в котором размещены не только, учебные и лекционные аудитории и специализированные лаборатории, но и спортивный и актовый залы, тренажерный зал и столовая, ветеринарная клиника и зоологический музей, музей боевой и трудовой славы и два конференц-зала.

История 
4 декабря 1957 года Совет Министров СССР принял Постановление об организации Великолукского сельскохозяйственного института на базе Ленинградского института прикладной зоологии и фитопатологии и Смоленского зооветеринарного института. Он рекомендовал перебазировать студентов, часть преподавателей и оборудование в Великие Луки.

В декабре 1957 года из Смоленского зооветеринарного института в Великие Луки прибыли студенты и часть преподавателей зоотехнического факультета со всем его имуществом и оборудованием. Студенты прибыли в количестве 441 человека со всех пяти курсов, из профессорско-преподавательского состава Смоленского зооветеринарного института в Великие Луки переехало 25 человек.

В январе 1958 года Великолукский сельскохозяйственный институт начал учебную деятельность, имея в своем составе зоотехнический факультет, что первоначально определяло его ведущую специализацию. В июне 1958 года в город Великие Луки прибыли сотрудники Ленинградского института прикладной зоологии и фитопатологии с оборудованием и имуществом этого института. На его базе в ВСХИ начал действовать факультет усовершенствования агрономов по защите растений.

Ректоры 
 Сутормин Илья Федосеевич
 Ермолаев А. К.
 Куклин Александр Константинович
 Кондратьев Петр Михайлович
 Спасов Василий Прокофьевич
 Морозов Владимир Васильевич

Факультеты 
 Экономический факультет
 Инженерный факультет
 Факультет технологии животноводства и агроэкологии
 Заочный факультет
 Отделение среднего профессионального образования

Примечания 

Высшие учебные заведения Новгородской области
Образование в Великах Луках